Публий Сервилий Исаврик ():

 Публий Сервилий Исаврик — консул 48 и 41 годов до н. э.
 Публий Сервилий Исаврик — претор 25 года до н. э.

См. также 
 Сервилии
 Сервилии Ватии